Luis Fernández de Córdoba (1480-1526), III Comte de Cabra, homme d'arme et diplomate.
 Luis Fernández de Córdoba (1555-1625), archevêque de Séville.
 Luis Fernández de Córdoba y Arce, gouverneur du Chili de 1625 à 1629.
 Luis Fernández de Córdova, ou Luis Fernández de Córdoba, militaire absolutiste.
Luis Antonio Fernández de Córdoba Portocarrero, archevêque de Tolède de 1755 à 1771

Voir aussi